Lista de episódios da série What I Like About You.

Primeira Temporada: 2002 - 2003

Segunda Temporada: 2003 - 2004

Terceira Temporada: 2004 - 2005

Quarta Temporada: 2005 - 2006 
{| class="wikitable"  
|-style="color:white"
! style="background: #C8A2C8;" width="70" |Episódio  #
! style="background: #C8A2C8;" width="60" |Total  #
! style="background: #C8A2C8;" width="490" |Título
! style="background: #C8A2C8;" width="150"|Estreia

What I Like About You